Örarna kan syfta på följande platser:

Finland 

Örarna, Larsmo, Österbotten,  (1,8 km²)
Örarna (Finström, Åland), skär, 
Örarna (Brändö, Åland), ö, 
Örarna (vid Berghamn, Houtskär), Åboland,  (2,9 ha)
Örarna (vid Saverkeit, Houtskär), Åboland,  (2,6 ha)
Örarna (vid Nötö, Korpo), Åboland,  (2 ha)
Örarna (vid Jurmo, Korpo), Åboland, 
Örarna, Nagu, Åboland,  (7 ha)
Örarna, Pargas, Åboland, 
Örarna, Hangö, Nyland,  (3 ha)
Örarna, Esbo, Nyland, 
Örarna, Helsingfors, Nyland, 
Örarna, Lovisa, Nyland,  (0,3 ha)

Sverige 
 Örarna, Luleå kommun, småort

Se även
Ören
Västra örarna
Östra örarna

Robotskapade Finlandförgreningar